Rudolf Theodoor Bijleveld (1835-1920), officier van justitie en procureur-generaal bij het gerechtshof van Den Haag
 Rudolf Theodoor Bijleveld (1909-1973), burgemeester van Borger

Zie ook
 Bijleveld (doorverwijspagina)